Schreinzer ist der Familienname folgender Personen:

 Karl-August Schreinzer (1815–1887), russischer Porträt- und Miniaturmaler österreichischer Abstammung
 Ronny Schreinzer (* 1958), deutscher Musiker, siehe The Twins (Band)